Toblerone (произносится: Тоблеро́н) — шоколадный батончик, расфасованный в виде долек из сладких пирамидок, напоминающих культовую гору Маттерхорн. Выпускается в Швейцарии с 1908 года.

Импортером на территории России является ООО«Мон’Дэнс Русь»(Владимирская область, г.Покров)

В настоящее время производится компанией Kraft Foods (Switzerland), торговая марка Mondelēz International.

История 
В 1868 году Жан Тоблер (Jean Tobler) стал владельцем собственной кондитерской лавки в Берне (Швейцария), продавая шоколад и сладости разных производителей. Повышенный спрос на кондитерские изделия побудил его к созданию собственной фабрики по изготовлению шоколада.

В 1899 году Жаном Тоблером совместно с сыновьями в Берне была создана фабрика Fabrique de Chocolat Berne, Tobler & Cie.

В 1900 году Жан Тоблер передаёт управление фабрикой в руки своего сына Теодора Тоблера.

В 1908 году Теодор Тоблер и Эмиль Бауманн (Emil Baumann), приходящийся ему двоюродным братом, изобретают уникальный рецепт приготовления шоколада и создают его уникальную форму в виде треугольных долек, получивший название Toblerone. Название шоколада представляет собой сочетание фамилии кондитера Тоблер (Tobler) и итальянского слова Туррон (Torrone) — особого вида миндальной нуги.

В 1909 году в Берне было зарегистрировано название бренда — «TOBLERONE».

В 1969 году Toblerone начинает выпуск чёрного шоколада, а в 1970 — белого.

В 2007 году был представлен новый вкус шоколада — с орехами и изюмом.

В 2022 году компания сообщила о переносе части производства в Словакию, в результате чего с упаковки уберут надпись «швейцарский шоколад» — по закону произведенный за границей шоколад нельзя называть швейцарским. В 2023 стало известно, что будет изменён и дизайн упаковки, так как по этой же причине компании нельзя использовать национальные символы, в том числе изображение швейцарской горы Маттерхорн.

Состав и упаковки 

Классический тоблерон из молочного шоколада состоит из:
 28 % — шоколад (минимум)
 14 % — молоко (минимум)
 10 % — миндальная нуга (1,6 % — миндаль)
 3 % — мёд

При этом общее количество сахара составляет 59,5 %, жира — 29,5 % и соли — 0,15 %.

Стандартные упаковки тоблерона:

Интересные факты

Форма батончика 

Существует несколько версий появления необычной формы шоколада. Согласно одной из них, шоколад напоминает гору Маттерхорн в швейцарских Альпах. Это показано на упаковке и рекламе продукта.

Другая версия гласит, что на его создание Тоблера вдохновили танцовщицы варьете, выстраивающие в конце представления живую пирамиду.

Оборонительная линия Тоблерон 
В Швейцарии существует оборонительная линия Тоблерон времён Второй мировой войны, состоящая из бетонных противотанковых блоков. Их форма и расположение схожа с формой шоколадки, что и дало название этому укреплению.

«Дело Toblerone» 
В 1995 году шведский политик Мона Салин, используя кредитную карту, предназначенную для рабочих покупок, израсходовала более 50 тысяч шведских крон, купив среди прочего две шоколадки Toblerone. Случай получил широкую огласку и стал известен как «Дело Toblerone», а Салин была вынуждена снять свою кандидатуру на пост премьер-министра Швеции. В политику она вернулась лишь в 1998 году.

Силуэт медведя на фоне горы 
Компания была основана в городе Берн, согласно народной легенде получившим название в честь медведя, который является геральдическим животным города. Именно поэтому Toblerone включила в свой логотип светлый силуэт медведя на фоне горы Маттерхорн.

Toblerone и халяль 
В 2018 году представитель Mondelēz International заявил в Берне о том, что шоколад был сертифицирован как халяльный, то есть соответствующий нормам и предписаниям ислама продукт. Несмотря на то, что оригинальный рецепт для этого не изменялся, на сертификацию бурно отреагировали европейские ультраправые: так, лидер партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен на своей странице в Facebook описал произошедшее как подтверждение «скрытой исламизации» Европы.

Примечания

Ссылки 

 toblerone.com Официальный сайт (на англ. фр. нем. языках)

Марки шоколада
Торговые марки Mondelēz International
1908 год в Швейцарии